Висóцьке — роз'їзд Знам'янської дирекції Одеської залізниці на лінії Помічна — Колосівка між станціями Помічна (10 км) та Олійникове (8 км).

Розташований у однойменному селі Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Історія 
Роз'їзд виник у 1925 року під такою ж назвою. Електрифіковий у 1972 році у складі лінії Помічна — Колосівка.

Пасажирське сполучення 
На роз'їзді Висоцьке зупиняються лише приміські електропоїзди у напрямку Одеси, Колосівки, Помічної, Долинської, Знам'янки.

Посилання 
 
 Роз'їзд Висоцьке

Джерела

Примітки 

Зупинні пункти Кіровоградської області
Зупинні пункти Одеської залізниці
Транспорт Новоукраїнського району